L'acronimo ICES può avere diversi significati:

Inflight Crew Escape System nello Space Shuttle
Institut Catholique d'Etudes Supérieures (Istituto Cattolico di Studi Superiori)
Institute for Computational Engineering and Sciences (Istituto per l'Ingegneria e le Scienze Computazionali)
Institution of Civil Engineering Surveyors
International Conference on Environmental Systems, un convegno tecnico annuale sui sistemi spaziali
International Consumer Electronics Show
International Council for the Exploration of the Sea